

Chorwacja 
 Vrbovo – wieś w żupanii krapińsko-zagorskiej

Serbia 
 Vrbovo – wieś w okręgu pczyńskim
 Vrbovo – wieś w okręgu zlatiborskim

Słowenia 
 Vrbovo – wieś w gminie Ilirska Bistrica